Gentleman: «Gentleman» () — сингл южнокорейского исполнителя и автора песен PSY, выпущенный в 2013 году.
 Gentleman — студийный альбом белорусской инди-рок/пауэр-поп-группы Hair Peace, выпущенный в 2012 году.